Il tabellone singolare del Bergen Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Alexander Mronz. In finale ha sconfitto Jan Gunnarsson con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Paul Haarhuis (semifinali)
  Veli Paloheimo (primo turno)
  Eric Jelen (quarti di finale)
  Alex Antonitsch (quarti di finale)

  Gilad Bloom (primo turno)
  Brad Pearce (secondo turno)
  Aki Rahunen (primo turno)
  Nicklas Kulti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Bergen Challenger 1990